Anulidentaliidae är en familj av blötdjur. Anulidentaliidae ingår i ordningen Dentaliida, klassen tandsnäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Anulidentaliidae 2 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Anulidentaliidae